Honismeret  a szülőföld történelmi, földrajzi, gazdasági, szellemi stb. szempontból való megismerése
Honismeret folyóirat, Budapest, 1972-